Élections fédérales et locales dans l'État de New York.

Élections fédérales

Élections présidentielles

Notes et références 

Liste en rapport avec l'État de New York